Alliance des Bakongos (ABAKO), een Congolese partij
Abako (merk), een Duits motorfietsmerk uit de jaren 20